Abronia peut désigner deux genres distincts :
 Abronia Gray, 1838, un genre de reptiles de la famille des Anguidae ;
 Abronia Juss., 1789, un genre de plantes de la famille des Nyctaginaceae. 

Homonymie de genre en biologie